BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Флориан Майер
 в парном разряде —  Потито Стараче и  Даниэле Браччали

Общая информация 
Впервые с момента своего создания румынский приз серьёзно изменил сроки своего проведения: длительное время входя в осеннюю серию соревнований на грунте в 2012 году он впервые был проведён весной. С этим изменением календаря ATP ликвидировала осеннюю грунтовую серию в рамках своего основного тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 15 в мире на тот момент). Двукратный чемпион турнира подошёл к соревнованию в хорошей спортивной форме и проиграв за четыре матча на призе-2012 лишь один сет завоевал свой третий бухарестский титул. В финале соперником француза стал итальянец Фабио Фоньини, для которого это участие в титульном матче на соревновании основного тура ассоциации стала первым в карьере.

В парном разряде, впервые с 1998 года, титул достался местному спортсмену: набирающий силу парный специалист Хория Текэу, в паре со своим постоянным напарником Робертом Линдстедтом, завоевал свой юбилейный — 10-й — титул на подобном уровне. На пути к титулу они не встретились ни с одной сеянной парой, но дважды добывали победу на решающем тай-брейке встречи. Их соперниками по титульному матчу стали поляк Лукаш Кубот и француз Жереми Шарди, для которых этот финал стал вторым в совместной карьере.

Тройка прошлогодних чемпионов защищала свои титулы, но уступила уже в стартовых матчах.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Фабио Фоньини со счётом 6-4, 6-3.
 Симон выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д.Села
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А.Унгур
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= М.Копил
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Т.Камке
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Г.Морару
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Л.Кубот
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= М.Бахингер
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф.Воландри
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= В.Кривой
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Ю.Цопп
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Д.Брандс
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= И.Додиг
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ж.Симон
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д.Села
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= М.Копил
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Л.Кубот
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= В.Троицки
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=62
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М.Бахингер
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=7| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ю.Цопп
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Д.Брандс
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ж.Симон
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Л.Кубот
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=
| RD3-team03= М.Бахингер
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Д.Брандс
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ж.Симон
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М.Бахингер
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу''' обыграли  Жереми Шарди /  Лукаша Кубота со счётом 7-6(2), 6-3.
 Линдстедт выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Румынии среди женщин 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Апрель 2012 года
2012